Planet Earth ("pianeta Terra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Planet Earth – singolo dei Duran Duran del 1981, dall'album Duran Duran
 Planet Earth – album dei Mother's Army del 1997
 Planet Earth – album di Prince del 2007
 Planet Earth, poesia recitata da Michael Jackson nell'album This Is It.

Televisione 
 Planet Earth – film per la televisione del 1974 diretto da Marc Daniels
 Planet Earth – serie di documentari della BBC HD